«Я „люби́ла“ му́жа» — российское 5-серийное драмеди Юлии Трофимовой. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. Рабочее название сериала — «Я уби́ла му́жа».

Цифровая премьера сериала запланирована в онлайн-кинотеатре Premier 26 января 2023 года.

Сюжет 
Домохозяйка Ксения случайно во время секса убивает собственного мужа Артёма, узнав о его неверности. Опасаясь, что детей у неё могут отнять, а её саму посадить в тюрьму, Ксения прячет тело любимого супруга и начинает строить отношения со следователем Олегом, который разыскивает пропавшего Артёма.

Актёры и роли

В главных ролях

В ролях

Производство 
Сценарий сериала был написан в 2019 году, но творческая группа не сразу смогла найти финансирование.

Съёмки сериала стартовали в июне 2022 года.

Премьерный показ двух первых серий состоялся на курорте «Роза Хутор» 23 сентября 2022 года в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Мнения о сериале 
Сериал получил неоднозначные оценки критиков и журналистов.
 Анжелика Котикова, StarHit:

 Маша Бороденко, Кино-театр.ру:

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала в онлайн-кинотеатре Premier
 Страница сериала на сайте фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2023 году
Комедийно-драматические телесериалы России
Драматические телесериалы России
Комедийные телесериалы России
Телесериалы на русском языке